Science Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Science Hall (Iowa), ID-Nr. 91000535
 Science Hall (Oklahoma), ID-Nr. 83002141